Kargbo ist der Familienname folgender Personen:

 Abu-Bakarr Kargbo (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Christian Sheka Kargbo (* 1953), sierra-leonischer Diplomat
 Eugenia Kargbo (* 1987), sierra-leonische Hitzebeauftragte
 Ibrahim Kargbo (* 1982), sierra-leonisch-belgischer Fußballspieler
 Michaela Kargbo, sierra-leonische Leichtathletin
 Saidu Kargbo, sierra-leonischer Boxer